Fehlstelle steht für

 eine Abweichung in der Kilometrierung von Bahnstrecken, siehe Kilometersprung
 einen Fehler im Kristallgitter, siehe Gitterfehler
 einen Fehler an oder in Materialien, siehe Materialfehler